Имя французского мыслителя и политического деятеля Алексиса де Токвиля носит ряд премий, учреждённых различными организациями, а именно:

 Премия Алексиса де Токвиля (Prix Alexis de Tocqueville) за гуманизм и приверженность гражданским свободам, присуждаемая одноименным фондом (Франция).

 Премия Алексиса де Токвиля (Prix Alexis de Tocqueville) в области государственного управления, присуждаемая Европейским институтом государственного управления (EIPA).

 Премия Алексиса де Токвиля (Alexis de Tocqueville Prize), учрежденная (но не вручавшаяся) Американской исторической ассоциацией.

 Премия Алексиса де Токвиля  (Alexis de Tocqueville Award), вручаемая Независимым институтом (США).

 Премия Алексиса де Токвиля  (Alexis de Tocqueville Award) за достижения в школьной реформе, присуждаемая Альянсом за отделение школы от государства (США).

 Премия Алексиса де Токвиля (Alexis de Tocqueville Award), вручавшаяся Институтом Алексиса де Токвиля (американской организацией, обвиняемой в проведении заказных исследования в пользу своих спонсоров).

Премии